E 262 steht für:
 Natriumacetat, Lebensmittelzusatzstoff
 Europastraße 262, von Litauen nach Russland

Abkürzung